Kent Carlson ( à Concord au New Hampshire, États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace des années 1980.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|| 1981-1982
|| Université St Lawrence
|| ECAC
|| 28
|| 8
|| 14
|| 22
|| 24
|| --
|| --
|| --
|| --
|| --
|-
|| 1982-1983
|| Université St Lawrence
|| ECAC
|| 35
|| 10
|| 23
|| 33
|| 56
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
|| 1983-1984
|| Canadiens de Montréal
|| LNH
|| 65
|| 3
|| 7
|| 10
|| 73
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|-
|| 1984-1985
|| Canadiens de Montréal
|| LNH
|| 18
|| 1
|| 1
|| 2
|| 33
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|-
|| 1984-1985
|| Canadiens de Sherbrooke
|| LAH
|| 13
|| 1
|| 4
|| 5
|| 7
|| 2
|| 1
|| 1
|| 2
|| 0
|-
|| 1985-1986
|| Canadiens de Montréal
|| LNH
|| 2
|| 0
|| 0
|| 0
|| 0
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
|| 1985-1986
|| Canadiens de Sherbrooke
|| LAH
|| 35
|| 11
|| 15
|| 26
|| 79
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|-
|| 1985-1986
|| Blues de Saint-Louis
|| LNH
|| 26
|| 2
|| 3
|| 5
|| 42
|| 5
|| 0
|| 0
|| 0
|| 11
|-bgcolor="#f0f0f0"
|| 1986-1987
|| n'a pas joué
|| 
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|- 
|| 1987-1988
|| Rivermen de Peoria
|| LIH
|| 52
|| 5
|| 16
|| 21
|| 88
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
|| 1987-1988
|| Blues de Saint-Louis
|| LNH
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|| 3
|| 0
|| 0
|| 0
|| 2
|-
|| 1988-1989
|| Skipjacks de Baltimore
|| LAH
|| 28
|| 2
|| 8
|| 10
|| 69
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -
|-bgcolor="#f0f0f0"
|| 1988-1989
|| Capitals de Washington
|| LNH
|| 2
|| 1
|| 0
|| 1
|| 0
|| -
|| -
|| -
|| -
|| -

| 113|| 7|| 11|| 18|| 148|| 8|| 0|| 0|| 0|| 13

Références

Voir aussi

Naissance en janvier 1962
Naissance à Concord (New Hampshire)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Saints de St. Lawrence
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace